Bundesamt für Justiz steht für:

 Bundesamt für Justiz (Deutschland)
 Bundesamt für Justiz (Schweiz)